Guarco ist der Name dreier Dogen von Genua:
 Antonio Guarco (um 1360–1405), 20. Doge von Genua
 Isnardo Guarco (um 1380–vor 1458), 25. Doge von Genua
 Nicolò Guarco (um 1325–um 1384), 8. Doge von Genua